Ghem ist die Bezeichnung folgender geografischer Elemente:
 Ghem, piemontesischer Name von Ghemme, Gemeinde in der italienischen Provinz

Ghem ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 André Ghem (* 1982), brasilianischer Tennisspieler